Брайан Артур Селлик (13 июня 1918 — 13 июля 1996) — британский анестезиолог, известный благодаря приёму давления на гортань, которой он предложил и описал в 1961 году и который назвали в его честь (Приём Селлика ).

Биография 
Селлик был младшим резидентом в Миддлекском госпитале, в Лондоне, в 1941 году во время Лондонского блица. Позже он присоединился к Королевскому военно-морскому добровольному резерву.

После Второй мировой войны Селлик вернулся к предыдущему месту работы и начал специализироваться в анестезии при торакальных операциях. Кроме клиники Генри Свана (1913—1996) в Денвере, Колорадо, США, Селлик работал анестезиологом-консультантом в Миддлекском госпитале до самой смерти в 1996, когда ему было 78 лет.

Вклад в медицину 

Селлик исследовал и предложил при интубации трахеи осуществлять надавливания на гортань. Это предупреждало регургитацию (пассивное попадание желудочного содержимого в глотку) и аспирацию (поступление в дыхательные пути). Селлик продемонстрировал эффективность своего нововведения на трупе. Желудок наполнили жидкостью и тело установили в позицию Тренделенбурга. Давление на гортань предупреждало регургитацию жидкости в глотке.

Также он внёс весомый вклад в технику гипертермии при оперативных вмешательствах в кардиохирургии.

Примечания

Литература 
 Charles Kite (1768—1811): An essay on the recovery of the apparently dead. — London: C Dilly, 1788.
 W. K. Pallister: Obituary Brian Arthur Sellick. Anaesthesia. — 1996, 51: 1194—1195.
 David J. Wilkinson: Brian A. Sellick, M. B: Father of Cricoid Pressure Maneuver (1918—1996). ASA Newsletter, 1999.

Медики Великобритании
Анестезиологи